

Sigle 
 Horse Power – unità di misura
 Hewlett-Packard – ex multinazionale statunitense dell'informatica
 HP Inc. –  multinazionale statunitense di tecnologia dell'informazione
 Hewlett Packard Enterprise – multinazionale statunitense di servizi per le imprese
 Health points o Hit points – elemento di un gioco di ruolo o videogioco
 Home page
 Helicobacter pylori
 Harry Potter – serie fantasy

Codici 
 HP – codice vettore IATA di America West Airlines
 HP – codice ISO 3166-2:IN di Himachal Pradesh (India)
 HP – targa automobilistica di Bergstraße (Germania)
 HP – targa automobilistica di Candia (Grecia)
 HP – targa automobilistica della Polizia (Polonia)

Matematica 
 HP – abbreviazione di ipotesi

Sport 
 HP – nelle statistiche del baseball e del softball, colpito (hit by pitch)

Elettronica
 High-pass (filter) – Filtro passa alto

Personaggi
HP – personaggio della serie animata Due fantagenitori

Altro
 HP – album di Heather Parisi del 1991